Фратти́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители:
  (1852—1925) — итальянский математик.
 Фраттини, Франко (1957—2022) — итальянский юрист и политик.
  (род. 1967) — итальянский велосипедист.